Goulden est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1897-1981), généticien gallois-canadien
, documentariste canadien
Eric Goulden (né en 1954), musicien anglais
Jean Goulden (1878-1946), médecin et artiste français
 (né en 1941), diplomate britannique
 (1844-1915), homme politique américain
 (né en 1934), écrivain et reporter politique américain
 (1912-1995), joueur anglais de football
 (1876-1932), sculpteur britannique

Homonymie de patronyme